

Codici 
 GAJ – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Yamagata, Higashine, prefettura di Yamagata (Giappone)
 gaj – codice ISO 639-3 della lingua gadsup

Geografia 
 Gaj – città dell'Oblast' di Orenburg (Russia)
 Gaj Rosič
 Ljudevit Gaj

Onomastica 
 Gaj – cognome italiano